Solemacher-Antweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Solemacher-Antweiler (1832–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Viktor von Solemacher-Antweiler (1889–1945), ein deutscher Landrat